Wojna Dwóch Róż ( „Wojny Róż”) – wojna domowa, tocząca się w Anglii w latach 1455–1485. Uważana jest za swoiste przedłużenie wojny stuletniej. W jej trakcie stoczono 18 bitew lądowych i 1 potyczkę morską.

Była to walka o władzę pomiędzy dwoma rodami: Lancasterów (mających w herbie różę czerwoną) oraz Yorków (różę białą). Wojna ta zaczęła się w roku 1455, kiedy to Ryszard z rodu Yorków zebrał swoje wojska w okolicach Londynu i 22 maja doprowadził do bitwy pod St Albans.

Król Henryk VI, prawdopodobnie po swoim francuskim dziadku, odziedziczył chorobę umysłową, dlatego też ród Yorków oczekiwał na pewne przejęcie tronu. Niespodziewanie królowa – Małgorzata Andegaweńska – urodziła syna, ale było niemal oczywiste, że nie jest to dziecko Henryka VI (głośne były plotki o romansie królowej). Yorkowie wszczęli bunt, co zapoczątkowało wojnę domową.

Doradcą Yorków był Richard Neville, hrabia Warwick, nazywany „twórcą królów”, który doprowadził w roku 1460 do obalenia Henryka VI. Na jego miejsce osadzono na tronie przedstawiciela rodu Yorków Edwarda IV. Warwick uznał jednak, że Yorkowie nie odwdzięczyli mu się tak, jak należy, za usługi, więc przeszedł na stronę Lancasterów, co spowodowało obalenie Edwarda IV i powrót na tron Henryka VI po bitwie pod Wakefield. W roku 1461 Henryk został ponownie obalony, a tron przywrócono Edwardowi IV, zwycięzcy w bitwie pod Towton 29 marca 1461 r. Bitwa ta – jedna z najkrwawszych w historii Anglii – kosztowała życie 20–30 tysięcy ludzi. Zakończyła ona pierwszą fazę Wojny Róż, umacniając władzę rodu Yorków.

W roku 1470 Edward zmuszony został do opuszczenia kraju i zbiegł do Niderlandów. Po zebraniu nowych wojsk w tym samym roku doszło do bitwy pod Barnet, podczas której śmierć poniósł Richard Neville. Kolejna bitwa pod Tewkesbury również nie przyniosła rozstrzygnięcia w trwającym konflikcie.

W 1471 roku Henryk VI zmarł. Dwanaście lat później umarł Edward IV. Na tronie zasiadł jego kilkunastoletni syn Edward V, który został obalony (Edward IV w chwili ślubu z jego matką był już żonaty, co czyniło jego dzieci z Elżbietą Woodville bękartami), a następnie razem ze swoim młodszym bratem zniknął bez śladu (prawdopodobnie zostali oni zamordowani przez swojego stryja Ryszarda III, według historyków zostali zamordowani przez Henryka VII po bitwie pod Bosworth). Zbrodnie Ryszarda III spowodowały kolejny bunt przeciwko niemu. Na jego czele stanął spokrewniony przez swoją matkę z Lancasterami Henryk Tudor. W 1485 roku doszło do bitwy pod Bosworth. Ryszard III zginął w tej bitwie (słynne: „Konia! Konia! Królestwo za konia!” u Szekspira), a Henryk Tudor został nowym władcą Anglii (jako Henryk VII). Rozpoczęło się panowanie dynastii Tudorów. Kolejne dwa lata władca Anglii poświęcił na walkę z pretendentami do tronu, m.in. pokonując w bitwie pod Stoke Lamberta Simnela. Ostatecznie wojna zakończyła się po śmierci ostatniego pretendenta do tronu Perkina Warbecka.

Bitwa pod Bosworth zakończyła historię średniowiecznej Anglii.

Chronologia militarna wojny

 I bitwa pod St Albans – 22 maja 1455
 bitwa pod Blore Heath – 23 września 1459
 bitwa pod Ludlow – 12 października 1459
 bitwa morska pod Sandwich (1460) - 15 stycznia 1460
 bitwa pod Northampton – 10 lipca 1460
 bitwa pod Worksop - 16 grudnia 1460
 bitwa pod Wakefield – 30 grudnia 1460
 bitwa pod Mortimer’s Cross – 2 lutego 1461
 II bitwa pod St Albans – 22 lutego 1461
 bitwa pod Ferrybridge – 28 marca 1461
 bitwa pod Towton – 29 marca 1461
 bitwa pod Hedgeley Moor – 25 kwietnia 1464
 bitwa pod Hexham – 15 maja 1464
 bitwa pod Edgecote Moor – 26 lipca 1469
 bitwa Losecote Field – 12 marca 1470
 bitwa pod Barnet – 14 kwietnia 1471
 bitwa pod Tewkesbury – 4 maja 1471
 bitwa pod Bosworth Field – 22 sierpnia 1485
 bitwa pod Stoke Field – 16 czerwca 1487

Drzewo genealogiczne

Poniższy schemat przedstawia rodzinę królewską XIV i XV w. Anglii z zaznaczoną przynależnością do stron konfliktu. Niebieska ramka oznacza Yorków, natomiast czerwona Lancasterów (hrabia Warwick jest oznaczony kolorem purpurowym, ponieważ zmienił stronę, po której się opowiadał).

Literatura obcojęzyczna

 Charles Ross: The Wars Of The Roses, New York 1994
 Jurgen Sarnowsky: England im Mittelalter, Darmstadt 2002
 Alison Weir: Wars Of The Roses, New York 1995

W literaturze pięknej Wojna Dwóch Róż była ukazana między innymi w dramatach Williama Szekspira (Henryk VI, Ryszard III) i w napisanym oktawą poemacie Civil wars Samuela Daniela.

Przypisy 

Wojna Dwóch Róż
Wojny w historii Anglii
Wojny w średniowieczu
Wojny domowe w historii Europy